Доцибилис — мужское имя:
 Доцибилис I — правитель Гаэты (866/867 — не позднее 914)
 Доцибилис II — герцог Гаэты (933/934 — около 954)